Jose Martinez (politicus), Filipijns politicus
 José Alberto Martínez, Spaans wielrenner
 José Daniel Martínez Martínez, Spaans acteur
 José Insa Martínez, Spaans componist en dirigent
 José Martínez Santana, Mexicaans kanovaarder
 José-Luis Laguia Martinez, Spaans wielrenner
 José Manuel Martínez, Spaans langafstandsloper
 José Miguel Morales Martínez, Spaans voetballer
 José Víctor Martínez, Chileens voetballer
 José Martínez (Cubaans zwemmer)
 José Martínez (Mexicaans zwemmer)